Му́хино — деревня в Калининском районе Тверской области. Относится к Кулицкому сельскому поселению. До 2006 года было центром Мухинского сельского округа.

Расположена в 25 км к северо-западу от Твери, на реке Кава.

История 
Во второй половине XIX — начале XX века деревня Мухино входила в Первитинскую волость Тверского уезда Тверской губернии. В 1886 году — 45 дворов, 314 жителей; маслобойня, шерстобойня, сапожная и столярная мастерские, мелочная лавка, промыслы: плетение корзин на продажу.

В 1940 году Мухино центр сельсовета Медновского района Калининской области.

В 1997 году — 63 хозяйства, 180 жителей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)